Анатолий Клименко — имя следующих персоналий:
* Клименко, Анатолий Владимирович (род. 1961) — украинский политик.
 Клименко, Анатолий Иванович (род. 1947) — российский дипломат.